Varietät (, ‚Verschiedenheit‘) bezeichnet eine bestimmte Variante von etwas:

 Varietät (Anatomie), Normabweichung in Bau, Größe und/oder Form eines Körperorgans
 Varietät (Biologie), in der Botanik taxonomische Rangstufe
 Varietät (Hundezucht), eine Unterabteilung der Hunderasse
 Varietät (Kybernetik), Zunahme an Wirk-, Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten eines Komplexen Systems
 Varietät (Linguistik) (Sprachvarietät), bestimmte Ausprägung einer Einzelsprache
 Varietät (Mineral), bestimmte Ausbildung eines Minerals in Bezug auf seine Farbe, Transparenz, Tracht, seinen Habitus oder seine Kristallgröße
 Algebraische Varietät, in der Algebraischen Geometrie ein Objekt, das durch Polynomgleichungen beschrieben werden kann

Siehe auch:

 Varieté

 Variante, Varianz (verwandte Begriffsklärungen)